Frédéric François (zanger), een Belgisch zanger
Frédéric François (politicus), een Belgisch journalist en politicus
Frédéric François (zitskiër), een Frans zitskiër